San Jorge (Espanha) — município da Comunidade Valenciana
San Jorge (Honduras) — município do departamento de Ocotepeque
San Jorge (El Salvador) — município do departamento de San Miguel
San Jorge (Santa Fé) — município da Argentina
San Jorge (Nicarágua) — município da Nicarágua

Desambiguações de topônimos